Gregorig ist der Familienname folgender Personen:

 Anny Gregorig (1905–2006), österreichische Opernsängerin
 Josef Gregorig (1846–1909), österreichischer Politiker